Charles Guillaud (1925-), peintre français ;
 Édouard Guillaud (1953-), amiral français , fils de Jean-Louis Guillaud ;
 Emmanuel Guillaud (1970-), artiste français ;
 Jean-Louis Guillaud (1929-2015), journaliste et homme de télévision français ; 
 Joëlle Guillaud (1948̞-) actrice française ;
 Lauric Guillaud (1949-), essayiste et traducteur français ;
 Maurice Guillaud (1931-), poète, philosophe et dramaturge français.